John McCormick peut faire référence à :
  (1754–1837), pionnier américain qui s'est installé dans l'Indiana et a donné son nom au McCormick's Creek State Park ;
  (1831–1917), homme politique américain, membre de la Chambre des représentants pour l'Ohio ;
  (1858–1936), homme d'affaires et homme politique canadien en Nouvelle-Écosse, au Canada ;
  (1863–1939), évêque de l'ouest du Michigan dans l'Église épiscopale ;
  (v. 1880–1958), homme politique britannique, membre du Sénat d'Irlande du Nord ;
 John McCormick (1893-1961), producteur de cinéma américain de la période du cinéma muet, mari de la star de cinéma Colleen Moore (1922-1930) ;
  (1896–1901), enfant américain victime de la scarlatine ; petit-fils de John D. Rockefeller, ses parents ont financé en vain la recherche pour sa guérison ;
  (1899–1974), joueur professionnel de football australien ;
  (1901-1986), marin héroïque de l'United States Coast Guard - voir  ; 
  (1924–2010), juriste et législateur américain ;
  (1936–2017), footballeur écossais ;
 (1937–2013), joueur professionnel de football américain ;
  (né en 1950), journaliste américain pour Newsweek et rédacteur en chef du Chicago Tribune ;
  (né en 1954), professeur britannique de science politique à l'université de l'Indiana, aux États-Unis ; 
  (né v. 1969), journaliste basé à Chicago, travaillant pour le Wall Street Journal et pour Bloomberg News et anciennement pour le Chicago Tribune ;

Voir aussi 
 , un patrouilleur côtier de classe « Sentinel » ;